Kuusalu se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Kuusalu (Estonia), comună (vald) în Județul Harju, Estonia

Localități
 Kuusalu (Kuusalu), reședința comunei Kuusalu (Estonia)